Il doppio del Paris Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2007.

Arnaud Clément e Michaël Llodra erano i detentori del titolo, ma ha perso in semifinale contro Daniel Nestor e Nenad Zimonjić.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale 6–3, 7–6(7–4)  Nenad Zimonjić e Daniel Nestor.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Nenad Zimonjić /  Daniel Nestor (finale)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (quarti di finale)
 Fabrice Santoro /  Mark Knowles (secondo turno)

 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (quarti di finale) 
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (semifinale) 
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (quarti di finale) 
 Arnaud Clément /  Michaël Llodra (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Paris Masters 2007
ATP Tour 2007